Марія Шарапова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Єлену Янкович з рахунком 6–2, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Марія Шарапова (переможниця)
  Алісія Молік (2-ге коло)
  Єлена Янкович (фінал)
  Олена Лиховцева (знялась через травму лівого стегна)
  Татьяна Головін (півфінал)
  Асагое Сінобу (3-тє коло)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Ніколь Вайдішова (2-ге коло)
  Віржіні Раззано (2-ге коло)
  Євгенія Лінецька (2-ге коло)
  Анна-Лена Гренефельд (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (1-ше коло)
  Марія Кириленко (2-ге коло)
  Саманта Стосур (3-тє коло)
  Марія Венто-Кабчі (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2005 Draw

DFS Classic Singles
2005